Боровики — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Пригорского сельского поселения. Население — 4 жителя (2010 год). 
 
Расположена в западной части области в 16 км к юго-востоку от Смоленска, в 11 км восточнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Днепр. В 5 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Тычинино на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)